Boleslau I o Boleslau l'Alt
 Boleslau I de Bohèmia (935 - 967 o 972), Duc de Bohèmia, fill de Vratislav I i Drahomíra princesa de Lutitz 
 Boleslau I de Polònia (966 /967 - 1025),